Ванат — прізвище.

 Ванат Владислав Андрійович ( 2002) — український футболіст.
Ванат Іван (1926—2015) — український історик і публіцист з Пряшівщини, Словаччина.
 Ванат Ірина Іванівна ( 1971) — українська спортсменка (жіночий футбол). Майстер спорту.
 Ванат Петро Михайлович (1938—2017) — український політик. Член правління та президії УСПП.